

Agency come concetto sociologico 
Agency è un concetto sociologico che è stato discusso fin dagli anni '70, ed è definito come la capacità degli individui di agire autonomamente in situazioni specifiche e di prendere decisioni proprie. (Barker, 2005) Al contrario, le strutture sono fattori che possono limitare gli attori nella loro capacità di agire (la società, la posizione in cui si nasce...).

Non è chiaro fino a che punto le azioni di una persona siano vincolate dai sistemi sociali e dalle strutture.

Si distingue tra agency orientata alla struttura (individualistic agency) e agency relazionale (social agency).

Mentre il primo concetto si concentra sull'individuo, il secondo è mediato dalle istituzioni e dal loro potere, dai vari contesti e dalle relazioni. (Emirbayer & Mische, 1998, S. 973) 

Gidden può essere considerato il rappresentante dell'agency orientata alla struttura, mentre Barnes dell'agency relazionale. (Trott, 2018) 

Poiché l'agency si costruisce attraverso relazioni sociali e interpersonali, i partecipanti sono collegati tra loro come in una sorta di rete. Questa rete è in continuo cambiamento, poiché le relazioni non sono statiche e i rapporti di potere variano. Pertanto, l'agency può essere definita come un processo che varia nel tempo.

Si possono evidenziare tre elementi costitutivi dell'agency.

Il primo elemento riguarda l'iterazione (itinerative agency). Si tratta della riattivazione selettiva di schemi di pensiero e di comportamenti del passato che permettono di mantenere identità, interazioni e istituzioni.

Il secondo elemento è la proiettività (projective agency), che rende possibile immaginare schemi di azione alternativi per il futuro. Questo a sua volta è strettamente legato alle speranze, alle paure e ai desideri della persona interessata.

L'ultimo elemento è quello pratico-valutativo (practical-evalutative agency), che permette di prendere decisioni sulla base di varie possibilità di azione in situazioni attuali (Emirbayer & Mische, 1998).

Per quanto riguarda i bambini, è importante sottolineare che da un lato sono vulnerabili e quindi necessitano di protezione e dall'altro lato deve essere sostenuta l'indipendenza delle loro scelte e azioni. Questo permette di rafforzare la loro autonomia. (Betz & Eßer 2016, S. 311) 

Un compito importante del lavoro sociale è quello di stimolare e rafforzare la capacità di agire delle persone coinvolte, fornendo loro delle risorse.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Agency – città della Contea di Wapello, Iowa
 Agency – villaggio della Contea di Buchanan, Missouri
 Agency – census-designated place della Contea di Hill, Montana

Letteratura 
 Agency – romanzo fantascientifico di William Gibson del 2020
Barker, C. (2005). Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage. ISBN 0-7619-4156-8 p448 
Betz, T. & Eßer, F. (2016) Kinder als Akteure - Forschungsbezogene Implikationen des erfolgreichen Agency-Konzepts. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung S. 201-314 
Emirbayer, Mustafa; Mische, Ann (1998). "What Is Agency?”. American Journal of Sociology. 103 (4): 962–1023. doi:10.1086/231294. ISSN 0002-9602 
Homfeldt, H. G., Schröer, W., & Schweppe, C. (Hrsg.). (2008). Vom Adressaten zum Akteur: Soziale Arbeit und Agency. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich. 
Trott, L. (2018) Zukunft in der Fremde: Agency und Identität im Alltag von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Südtirol